Ekklesia, auch Ecclesia, (altgr. ἐκκλησία, ‚die Herausgerufene‘) steht für:

 Ekklesia (Antike), Volksversammlung im antiken Griechenland
 Ekklesia, die Kirche als geistliche Gemeinschaft; siehe Ekklesiologie
 Ekklesia (Think Tank), britischer Think Tank zur Rolle der Religion

Ecclesia steht für:

 Ecclesia, allegorische Darstellung des Christentums; siehe Ecclesia und Synagoge
 Ecclesia (Messe), Kölner Kirchenfachmesse
 Ecclesia (Unternehmen), deutsche Unternehmensgruppe
 Gemeinde der Christen Ecclesia, evangelische charismatische Freikirche
 De ecclesia, Werk von Jan Hus

Siehe auch: